McVittie steht für:
 George McVittie (1904–1988), britischer theoretischer Kosmologe
 (2417) McVittie, Asteroid des äußeren Hauptgürtels